Pente ist

 ein Ortsteil von Bramsche
 eine kommerzielle Variante des Brettspiels Gobang

Namensträger
 Stefan Pente (* 1964), Schweizer Bildhauer, Regisseur, Filmproduzent, Kameramann und Schauspieler